Este término puede referirse a dos acepciones:

 Encarnacionismo en teología.
 Encarnacionismo como doctrina escatológica no cristiana.